Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute du  au .

Gail Sherriff remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean Moffitt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Billie Jean Moffitt.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1964
Adelaide
Tennis en Australie en 1964
Tennis en Australie en 1965
Décembre 1964
Tennis en janvier 1965